Osoby o tym nazwisku:
 Jamal Ben Saddik – marokański kick-boxer
 Mirwais Saddik – afgański polityk